Tanabe ist der Familienname folgender Personen:
 Chikara Tanabe (* 1975), japanischer Ringer
 Daichi Tanabe (* 2001), japanischer Fußballspieler
 David Tanabe (* 1980), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Hajime Tanabe (1885–1962), japanischer Philosoph
 Hisao Tanabe (1883–1984), japanischer Musikwissenschaftler
 Kazuhiko Tanabe (* 1981), japanischer Fußballspieler
 Keisuke Tanabe (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Kensuke Tanabe (* 1963), japanischer Spieleentwickler
 Kiyoshi Tanabe (* 1940), japanischer Boxer
 Tanabe Makoto (1922–2015), japanischer Politiker
 Tanabe Moritake (1889–1949), Generalleutnant der kaiserlich japanischen Armee
 Ryōta Tanabe (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Ryūichi Tanabe (* 1948), japanischer Diplomat und Botschafter
 Tanabe Sadayoshi (1888–2000), japanischer Bibliograph
 Seiko Tanabe (1928–2019), japanische Schriftstellerin
 Shuto Tanabe (* 2002), japanischer Fußballspieler
 Sōtan Tanabe (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Tanabe Taichi (1831–1915), japanischer Diplomat
 Tōru Tanabe (* 1961), japanischer Opernsänger und Schauspieler
 Yōko Tanabe (* 1966), japanische Judoka
 Yuki Tanabe (* 1989), japanische Handballspielerin

Tanabe steht für:
 Stadt in der japanischen Präfektur Wakayama: Tanabe (Wakayama)
 japanisches Lehen in der Provinz Kii: Tanabe (Kii)
 japanisches Lehen in der Provinz Tango: Tanabe (Tango)
 Tanabe-Sugano-Diagramm aus der Chemie